В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Chicago 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт-Ллойд 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Кріс Еверт-Ллойд (фінал)
 Івонн Гулагонг (2-ге коло)
 Біллі Джин Кінг (півфінал)

 Діанне Фромгольтц (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (півфінал)
 Відсутня
 Кеті Джордан (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1980